Костинский сельский округ

Кировская область 

 Костинский сельский округ Октябрьского района города Кирова (упразднён)

Московская область 

 Костинский сельский округ Дмитровского района (1994—2006)

Омская область 

 Костинский сельский округ Азовского немецкого национального района